Live (, дослівний переклад з англійської:«живий») — термін, що часто використовується по відношенню до концертних («живих») виступів, в тому числі музичних колективів. У більш широкому сенсі — до будь-яких дій, що відбуваються в даний момент, «вживу», у прямому ефірі.

Live може значити:
 У широкому сенсі — концертний альбом, концертне відео, виступ з живим звуком, запис виступу, теле-радіо-та вебтрансляції в прямому ефірі.

Музика 
 Live (гурт)
 Live (альбом Corneille)
 Live (альбом Eurythmics)
 Live (альбом Clan of Xymox)
 Live (DVD Шанаї Твейн)
 Live (альбом Елімон Краусс)
 Live (альбом Lacrimosa)

ЗМІ 
 Live (телеканал)

Примітки